A Showder Klub a stand-up comedy műfajba tartozó műsor az RTL kereskedelmi televízió csatornán, amit a Symbol Budapest étteremben forgatnak. Fellépőit a Dumaszínház és a Stand up comedy Humortársulat tagjai adják. Egy évada nyolc részből áll. 2008. április 7-én volt az első adása a műsornak. A műsor eredetileg az Esti Showder Fábry Sándorral műsorblokkja volt.

A műsor készítői egy alkalommal két adást vesznek fel, vagyis a valóságban kb. 110 percet, a tévében pedig 1 hetet kell várni, amíg az emberek megnézhetik a második adást.

A fellépők stylistja Lakatos Márk.

A Legjobbsztorim.com 2011. június 6-án elkezdte a Showder klub nézőinek vicces, meghökkentő történeteit gyűjteni, amiket a Showder klub előadói elolvasnak és a legjobbakat díjazzák. A verseny augusztus 31-én ért véget és csak felnőttek küldhettek be történeteket.

Az RTL Kettő 2017-ben indított egy új alsorozatot A Showder Klub bemutatja címmel, melyben a Dumaszínház estjeinek a Belvárosi Színházban felvett kiadásait, és a Stand up comedy Humortársulat tagjainak a Symbol Budapest étteremben felvett önálló estjeit  láthatják a nézők.

Ismertebb előadók

Epizódok

Jegyzetek

További információk 
 Showder Klub az RTL Klub hivatalos weboldalán

Az RTL saját gyártású műsorai